Генна́дий Миха́йлович Коре́па́нов-Ка́мский (18 августа 1929 года — 4 мая 2001 года) — советский и российский композитор, певец и педагог; член Союза композиторов СССР с 1969 года.

Биография 
Родился 18 августа 1929 года в деревне Ягвуково, ныне Дебёсского района Удмуртии.

Рано стал сиротой. С детства был одаренным к музыке ребёнком — самостоятельно научился играть на балалайке, гитаре и баяне, выступал на деревенских праздниках.

В 1958 году окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского (класс вокала  и класс композиции ); в 1970 году — Казанскую консерваторию (класс композиции  и ). В 1957—1965 годах Корепанов-Камский — артист Удмуртского музыкально-драматического театра. В 1965—1967 годах был солистом хора Удмуртского телевидения и радио. В 1970—1985 годах работал преподавателем теоретических дисциплин и вокала Ижевского музыкального училища (в 1971—1976 годах его директор). В 1985—1988 годах был директором Музыкального театра Удмуртской АССР.

Умер 4 мая 2001 года в Ижевске.

Геннадий Михайлович Корепанов-Камский стоял у истоков Союза композиторов Удмуртии, был его первым председателем и много сделал для становления этой организации. Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР 6-го и 10-го созывов.

Память 
 Правительством Удмуртии в 2001 году учреждена стипендия имени Корепанова-Камского для поощрения талантливых молодых музыкантов республики.
 Имя Г. М. Корепанова-Камского присвоено школе искусств в селе Дебёсы.
 Музей — усадьба Корепанова-Камского в селе Тыловай, открытая 19 августа 2011 года.
В 2020 году Государственный Совет Удмуртской Республики включил день рождения Г. М. Корепанова-Камского в перечень памятных дат республики.

Заслуги и награды 
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971) и Дружбы народов (1986), орденом Дружбы (1996).
 Заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР (1960), народный артист Удмуртской АССР (1970), заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).
 Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР (1971, 1979).
 Почётный гражданин Удмуртской республики (1998).
 Почётный гражданин Дебёсского района (1999).
 Имя Корепанова-Камского занесено в Почетную Книгу трудовой славы и героизма УАССР (1980).

Примечания

Ссылки 
 Корепанов-Камский Геннадий Михайлович (1929—2001)
 Корепанов-Камский Геннадий Михайлович

Выпускники Московской консерватории
Выпускники Казанской консерватории
Композиторы России
Народные артисты Удмуртской АССР
Почётные граждане Удмуртской Республики
Заслуженные деятели искусств Удмуртской АССР
Композиторы Удмуртии
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики